Goranec településnév jelentései:

Goranec, Klenovnik község települése
Goranec, Zágráb város Szeszvete nevű városrészének települése